Le Raid (The Raid) est un film américain réalisé par Hugo Fregonese, sorti en 1954
 Le Raid est un film français réalisé par Djamel Bensalah, sorti en 2002

Voir aussi